

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Helenów Pierwszy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk
 Helenów Pierwszy – część wsi Piersk w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Krzymów